Louder than Bombs (film), een film uit 2015
Louder than bombs (album), een verzamelalbum van The Smiths uit 1987